Бата́ля (; , «битва») — португальська власна назва. Також — Бата́лья.

Топоніми

Баталя (Бразилія)
 Баталя (мікрорегіон)

Баталя
 Баталя (парафія)

Особи
 Пабло Баталья (ісп. Pablo Batalla, нар. 16 січня 1984, Кордова) — аргентинський футболіст.